Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1955/56 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund  ausgerichtet. Als Unterbau zur Staatsliga A diente die ebenfalls professionell geführte Staatsliga B, in der jedoch nur Vereine aus Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Steiermark spielten. Für die Klubs aus dem Westen Österreichs wurden die Tauernliga Nord (Salzburg), die Tauernliga Süd (Kärnten) sowie die Arlbergliga (Tirol, Vorarlberg) auf Amateurbasis ausgerichtet. Als dritte Leistungsstufe fungierten die jeweiligen Landesligen der Bundesländer.

Erste Leistungsstufe – Staatsliga A

Allgemein 
Die Meisterschaft in der Staatsliga wurde mit 14 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je zweimal aufeinander trafen. Rapid Wien konnte in der Spielsaison zum 20. Mal Österreichischer Fußballmeister werden Titelverteidiger Vienna belegte den dritten Platz. Der bis dahin letzte Titelgewinn der Hütteldorfer gelang im Spieljahr 1953/54. Die letzten beiden Mannschaften der Tabelle mussten absteigen. Dies traf den FC Wien sowie ESV Austria Graz, die somit in der nächsten Spielsaison nicht mehr in der ersten Liga vertreten waren.

Abschlusstabelle 

Aufsteiger
 Staatsliga B: Wiener AC

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga Nord/Tauernliga Süd/Arlbergliga: Kremser SC (Relegation zur Staatsliga A)

Torschützenliste 
 33 Tore Johann Buzek (Vienna)
 27 Tore Richard Brousek (Wacker)
 25 Tore Gerhard Hanappi (Rapid)
 23 Tore Otto Walzhofer (Vienna)
 20 Tore Paul Kozlicek (Wacker)
 19 Tore Herbert Grohs (Vienna), Franz Neubauer (Simmering), Friedrich Hollaus (Stadlau)
 18 Tore Josef Hamerl (FC Wien)
 17 Tore Robert Dienst (Rapid)
 15 Tore Alfred Körner (Rapid), Johann Riegler (Rapid), Wallner (Simmering), Hofka (Kapfenberg), Günter Kaltenbrunner (Admira)
 14 Tore Missler (Sport-Club), Grün (Salzburg)
 13 Tore Theodor Wagner (Wacker), Leopold Baumgartner (Austria), Wilhelm Sgerm (GAK), Fleck (Salzburg), Fritz Cejka (Admira)
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Die Meistermannschaft der Rapid Wien 
 Tor: Herbert Gartner, Walter Zeman, Dieter Pflug
 Verteidigung: Paul Halla, Robert Kaffka, Franz Golobic, Lothar Bilek
 Mittelfeld: Josef Höltl, Lambert Lenzinger, Gerhard Hanappi, Karl Giesser
 Sturm: Robert Dienst, Johann Riegler, Alfred Körner, Josef Bertalan, Erich Probst, Bruno Mehsarosch, Robert Körner, Milan Nikolic
 Trainer: Franz Wagner

Zweite Leistungsstufe 
Die Staatsliga B umfasste Vereine in der Saison 1955/56 aus Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich und Wien. Die Meister der Staatsliga B stieg direkt auf, der Zweitplatzierte durfte die Relegation bestreiten. Die letzten zwei Mannschaften stiegen in die jeweiligen Landesligen ab. In der vergangenen Saison mussten nur zwei Vereine absteigen. Dies bedeutete, dass die fünf Landesmeister von Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und des Burgenlandes in einer Aufstiegsrunde um die drei Plätze in der Staatsliga B spielen mussten.

Die Tauernliga galt als zweite Spielstufe auf Amateurbasis und umfasste Vereine aus den Landesverbänden Kärnten und Salzburg. Erstmals seit Einführung der Tauernliga wurde diese geteilt ausgetragen: Die Kärntner Vereine spielten in der Tauernliga Süd, die Salzburger Vereine in der Tauernliga Nord. Die beiden Meister nahm an der Qualifikation zur Staatsliga A teil. Diese Saison gab es keine Absteiger, da die Tauernliga in der Folgesaison von je neun auf je zwölf beziehungsweise zehn Mannschaften erweitert wurde.

In der Arlbergliga spielten Vereine aus Tirol und Vorarlberg. Die Sie zählte neben der Tauernliga zur zweiten Spielstufe auf Amateurbasis. Der Meister nahm an der Qualifikation zur Staatsliga A teil. Die letzten beiden der Tabelle stiegen in die jeweiligen Landesligen ab.

Staatsliga B 
In der Staatsliga B wurde der Wiener AC Meister.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 Landesliga Steiermark: WSV Donawitz

Qualifiziert über die Relegation
 Wiener Liga/Landesliga Niederösterreich: 1. Schwechater SC (Relegation zur Staatsliga B)
 Landesliga Oberösterreich/Burgenland: SV Stickstoff Linz (Relegation zur Staatsliga B)

Tauernliga Nord 
In der Tauernliga Nord konnte der SK Bischofshofen den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 Landesklasse Salzburg Nord: Amateur SV Salzburg
 Landesklasse Salzburg Süd: SV Schwarzach

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga Nord/Tauernliga Süd/Arlbergliga: SK Bischofshofen (Relegation zur Staatsliga A)
 Landesklasse Salzburg Nord/Salzburg Süd: 1. Oberndorfer SK (Relegation zur Tauernliga Nord)

Tauernliga Süd 
In der Tauernliga Süd fixierte der WSG Radenthein den Meistertitel.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 Landesliga Kärnten: WSG Ferndorf

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga Nord/Tauernliga Süd/Arlbergliga: ASK Klagenfurt, WSG Radenthein (Relegation zur Staatsliga A)
 Tauernliga/Landesliga Kärnten: Wolfsberger AC (Relegation zur Tauernliga Süd)

Arlbergliga 
In der Arlbergliga sicherte sich der SC Schwarz-Weiß Bregenz den Meistertitel.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 Landesliga Tirol: SV Hall
 Landesliga Vorarlberg: FC Lustenau 07

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga Nord/Tauernliga Süd/Arlbergliga: SC Schwarz-Weiß Bregenz (Relegation zur Staatsliga A)

Dritte Leistungsstufe

Landesliga Burgenland 
Im Burgenland wurde der SV Mattersburg Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Eisenstadt
 SC Oberpullendorf

Qualifiziert über die Relegation
 Landesliga Oberösterreich/Burgenland: SV Mattersburg (Relegation zur Staatsliga B)

Landesliga Kärnten 
In Kärnten wurde der WSG Ferndorf Kärntner Landesmeister, der in die Tauernliga Süd aufstieg. Der Wolfsberger AC spielte gegen den Letzten der Tauernliga Süd Relegation.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 1. Klasse, Gruppe A: ATUS Spittal/Drau
 1. Klasse, Gruppe B: ATUS Ferlach

Landesliga Niederösterreich 
In Oberösterreich konnte der KSV Ortmann feiern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Günselsdorf
 SC Wimpassing
 Zuckerfabrik Leopoldsdorf
 SC Nagelberg

Qualifiziert über die Relegation
 Wiener Liga/Landesliga Niederösterreich: KSV Ortmann (Relegation zur Staatsliga B)

Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich sicherte sich der SV Stickstoff Linz den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Polizei SV Linz
 SK Schärding

Landesklasse Salzburg Nord und Süd 
In Salzburg wurde diese Saison die Landesklasse in Nord und Süd unterteilt. In der Landesklasse Salzburg errang der Amateur SV Salzburg, in der Landesklasse Salzburg Süd der SV Schwarzach den Meistertitel

Landesklasse Salzburg Nord

Abschlusstabelle

Aufsteiger und Umsteiger
 USK Anif
 SC Schwarz-Weiß Salzburg
 SV Kuchl
 SK Olympia Hallein
 SV Konkordiahütte
 USC Mattsee

Landesklasse Salzburg Süd

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 ASV Zell am See
 SK Taxenbach
 SV Lend
 SC Mühlbach/Pinzgau

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark wurde der WSV Donawitz Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 WSV Judenburg
 WSV Lankowitz

Landesliga Tirol 
In Tirol konnte sich der SV Hall den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Rattenberg
 SK Wilten

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg feierte der FC Lustenau 07 den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 FC Götzis

Wiener Liga 
In Wien erspielte sich der 1. Schwechater SC den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Semperit Wien
 Favoritner AC

Relegation

Relegation zur Staatsliga A 
Der Meister der Arlbergliga traf in der Relegation um den Aufstieg auf den Meister der Tauernliga Süd beziehungsweise Nord. Dies hing davon ab, ob der Meister der Tauernliga Nord sein Relegationsspiel gegen den Vizemeister der Tauernliga Süd gewann; ansonsten wäre der Meister der Tauernliga Süd gegen den Arlbergligameister angetreten. Der Sieger dieser Partie traf schließlich auf den Vizemeister der Staatsliga B – der Gewinner dieses Spiel stieg auf. Die anderen Aufstiegsplatz war dem Meister der Staatsliga B vorbehalten. Im Unterschied zum Vorjahr wurde damals erstmals eine Tauernliga Nord und Süd abgehalten.

Der Arlbergligameister Schwarz-Weiß Bregenz spielte zunächst gegen den Tauernligameister WSG Radenthein um die Qualifikation zu den Relegationsspielen für die Staatsliga A. Der WSG Radenthein durfte antreten, der der Tauernligameister Nord, SK Bischofshofen, gegen den Vizemeister der Tauernliga Süd, ASK Klagenfurt, zuvor mit einem Gesamtscore von 0:4 verloren hatte. Die Vorarlberger konnten sich gegen die Kärntner erst in einem dritten Entscheidungsspiel mit einem Gesamtscore von 5:4 knapp durchsetzten. Die Bregenzer unterlagen jedoch im Entscheidungsspiel um den Aufstieg für die Staatsliga A gegen den Zweitplatzierten der Staatsliga B, Kremser SC. Dieser konnte sich mit zwei knappen Siegen schließlich 4:2 durchsetzten.

Relegation zur Staatsliga B

Relegation zur Tauernliga Nord

Relegation zur Tauernliga Süd

Weblinks 
 Österreich 1 (Staatsliga A) 1955/56 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Staatsliga B) 1955/56 bei austriasoccer.at
 Austria 1955/56 Staatsliga A und Staatsliga B bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1955/56
1955/56